Schrack ist der Familienname folgender Personen:

 Clarisse Schrack-Praun (* 1925), österreichische Künstlerin
 Eduard Schrack (1889–1979), österreichischer Erfinder und Unternehmer
 Eduard Harald Schrack (1930–2015), österreichischer Industrieller
 Martin Schrack (* 1951), deutscher Musiker

weiters der Name

 Schrack Technik, österreichisches Unternehmen
 Schrack Seconet, österreichisches Unternehmen
 Schrack AG, Vorgängerunternehmen der vorgenannten